Государственный гимн Португалии «Португеза» () был написан в 1890 году и официально утверждён в качестве государственного гимна 19 июля 1911. В 1957 был утверждён современный вариант гимна (внесены незначительные изменения по сравнению с первоначальным вариантом).

Текст: Энрике Лопеш де Мендонса
Музыка: Альфредо Кейль

История 
Песня была написана в ответ на британский ультиматум Португалии, касающийся португальского проекта по соединению колоний в Африке. Песня по-прежнему сохраняет первоначальное воинственное звучание, куплеты и особенно припев говорят о призыве к оружию, третий куплет говорит об «оскорблениях» (именно так португальцы восприняли британский ультиматум), а изначальная последняя строка в припеве звучит как «Contra os bretões marchar, marchar!» («Против британцев мы идём, мы идем!»). После успеха республиканцев в свержении монархии и замене ее демократическим правительством в 1910 году песня вскоре после этого была утверждена в качестве государственного гимна.

К 1956 в Португалии использовались отличающиеся друг от друга версии мелодии и текста, поэтому правительство создало комиссию, которая должна была утвердить официальную версию гимна. Комиссия подготовила предложение, которое было одобрено Советом Министров 16 июля 1957.

Текст 
Heróis do mar, nobre povo,
Nação valente e imortal,
Levantai hoje de novo
O esplendor de Portugal!
Entre as brumas da memória,
Ó Pátria sente-se a voz
Dos teus egrégios avós
Que há-de guiar-te à vitória.

Припев:
Às armas! Às armas!
Sobre a terra, sobre o mar!
Às armas! Às armas!
Pela Pátria lutar!
Contra os canhões marchar, marchar!

Desfralda a invicta bandeira
À luz viva do teu céu
Brade à Europa à terra inteira
Portugal não pereceu!
Beija o solo teu jucundo
O oceano a rujir d’amor;
E o teu braço vencedor
Deu mundos novos ao mundo!

Припев

Saudai o sol que desponta
Sobre um ridente porvir;
Seja o eco d’uma afronta
O sinal de ressurgir.
Raios d’essa aurora forte
São como beijos de mãe
Que nos guardam, nos sustêm,
Contra as injúrias da sorte

Припев

Перевод 
Героев моря благородный род,
Бессмертная и отважная нация,
Настал час, чтобы поднять вновь
Великолепие Португалии!
В туманах памяти,
Отчизна, зову внемлем
Твоих отважных предков,
Что ведут к победе!

Припев:
К оружию, к оружию
На земле, на море!
К оружию, к оружию
Чтобы бороться за Родину!
Против орудий вперёд, вперёд!

Разверни непобедимый флаг,
Светом славящий твоё небо!
Крикнет он «Европа, вся земля,
Португалия не погибла.»
Целуя землю твою прекрасную,
Океан журчит с любовью.
И твоя рука победоносная,
Даровавшая миру новые миры!

Припев

Приветствуй Солнце, что встаёт
Над улыбающимся будущим
Пусть эхо оскорбления станет
Сигналом возрождения.
Лучи его рассветной силы
Как поцелуи матери,
Что нас хранят, поддерживают нас
Против обид судьбы.

Припев

Примечания

Ссылки 
 Музыка гимна (без слов)

Португалия
Государственные символы Португалии